STARD8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 023 амінокислот, а молекулярна маса — 112 601.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки